Бро́нницкий уе́зд — административная единица в составе Московской губернии, образованная в 1781 году и существовавшая до 1929 года. Центр — город Бронницы.

География 
Бронницкий уезд находился в юго-восточной части Московской губернии. Местность ровная, местами волнистая, и только в некоторых местах иловатая; при удобрении плодородна. 

Самая крупная река — Москва. При Бронницах была устроена пристань, на которой зимовали опоздавшие суда. Судоходство довольно удобно с того времени как река была канализована французской компанией.

По реке Пахра сплавляли лес, а на ее берегах добывали известняк. 

По уезду проходила главная линия Московско-Рязанской железной дороги.

История 
Бронницкий уезд образован 5 октября 1781 года в ходе административной реформы Екатерины II.

В 1924 году центр уезда перенесён в Раменское. В 1929 году в ходе административной реформы уезд упразднён.

Экономика 
В уезде было развито много местных и отхожих промыслов. Местные промыслы: огородничество, добыча жернового камня и известняка, гончарный промысел, который существовал не только как кустарный, но и как фабричный. В уезде было 2 гончарных завода и 8 фарфорофаянсовых. 

Троицко-Раменская бумагопрядильная и ткацкая фабрика, изготовляющая ежегодно пряжи и миткаля на сумму 4 400 000 рублей; остальные 26 бумаготкацких фабрик производили в общей сумме на 990 000 р. Фабрики эти также славились прекрасными помещениями для рабочих, школами и больницами. 

Также в уезде было 2 шерстяных фабрики, 1 суконная, 4 красильно-набивных, 2 фабрики обойных материй, как тканых, так и тисненых, 1 фабрика папиросных гильз, 2 красильных и химических продуктов, 1 фабрика железных подносов. Всего фабрик и заводов в Бронницком уезде 50 с производством на 6 595 000 рублей.

Население 
 1882 г. — 144 852 чел..
 1897 г. — 119 686 чел.
 1926 г. — 189 389 чел.

Административное деление 
В 1917 году в состав уезда входило 20 волостей: Ашитковская, Быковская, Велинская, Вохринская, Гжельская, Жирошкинская, Загорновская, Лобановская, Михалевская, Мячковская, Раменская, Рождественская, Салтыковская, Софьинская, Спасская, Троице-Лобановская, Ульяновская, Усмерская, Чаплыженская и Чулковская.

10 октября 1927 года Велинская и Вохринская волости были объединены в Велино-Вохринскую волость.

Уездные предводители дворянства

См. также 
 Московская губерния
 Список уездов, округов и приходов Российской империи на 1914 год

Примечания

Карты 

 Интерактивная карта Бронницкого уезда (1766—1770 г.г.) на сайте ramgeo.ru

Ссылки 
 
 Старые карты Бронницкого уезда

Уезды Московской губернии